Єрмольєв (Єрмольєва) — російське прізвище. Відомі носії: 
 Єрмольєв Йосип Миколайович (1889—1962) — один з перших російських кінопідприємців, продюсер; працював також у Франції, Німеччині, США та Мексиці.
 Єрмольєв Юрій Михайлович (нар. 1936) — радянський і український математик. Доктор фізико-математичних наук (1971), професор (1974).

 Єрмольева Вікторія Василівна (1928—2004) — радянська і російська театральна актриса. 
 Єрмольєва Вікторія Олександрівна (відома під псевдонімом vkgoeswild; нар. 1978) — українська піаністка, лауреат міжнародних премій, відома своїми виконаннями рок-пісень. 
 Єрмольєва Зінаїда Віссаріонівна (1989—1974) — радянський мікробіолог і епідеміолог, дійсний член Академії медичних наук СРСР.

російські прізвища